Khalid Boulahrouz (n. 28 decembrie 1981, Maassluis, Țările de Jos) este un jucător de fotbal retras din activitate care a jucat pentru echipa națională de fotbal a Țărilor de Jos. Este poreclit „Khalid canibalul” datorită abilității sale de „a mânca” apărarea adversă.

Statistici

Note

Legături externe 

 
 
  Statistica carierei la Fussballdaten.de
 Interviu cu Boulahrouz 
 

Nașteri în 1981
Fotbaliști neerlandezi
Sportivi neerlandezi în viață
Fotbaliști ai VfB Stuttgart
Neerlandezi expatriați în Germania
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2010
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2006
Neerlandezi din secolul al XXI-lea
Neerlandezi expatriați în Spania